Adrien Guillonnet (1993-), coureur cycliste français ;
 Octave Denis Victor Guillonnet (1872-1967), peintre français.

Patronyme français